La Coppa Italia di Legadue 2010-2011 è stata la settima edizione della manifestazione.

Ha visto al via le 16 squadre del Campionato di Legadue, divise in quattro gruppi di quattro squadre ciascuna, che si sono affrontate in tornei a eliminazione diretta. Le squadre vincenti hanno partecipato alla Final Four.

Tabellone

Fase eliminatoria

Girone A (Casale Monferrato)

Girone B (Ferrara)

Girone C (Reggio Emilia)

Girone D (Veroli)

Final Four 
La Final Four è stata disputata a Novara il 26 e 27 febbraio 2011.

Verdetti 
Vincitrice della Coppa Italia: Prima Veroli
Formazione: Guido Rosselli, Marco Rossetti, Ivan Gatto, David Brkic, Armando Iannone, Tony Binetti, Emanuele Fontana, Jarrius Jackson, Nicola Iannarilli, Scoonie Penn, Antanas Kavaliauskas, Piero Mariani. Allenatore: Demis Cavina.
MVP: Jarrius Jackson.

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2011